Спарта может означать:

 Спарта — мифологический персонаж, жена царя Лакедемона.

Топоним 
 Спарта — древнегреческий полис.
 Спарта — город в Греции.
 Спарта (дим) — община (дим) в Греции.
 Спарта — село в России, в Адыге-Хабльский районе Карачаево-Черкесии.
 Спарта — город в США, в штате Нью-Йорк.
 Спарта — тауншип в США, в округе Чиппева в штате Миннесоте.
  — тауншип в штате Нью-Джерси, США.

Название 
 «Спарта» — добровольческое формирование, принимающее участие в вооружённом конфликте на востоке Украины на стороне повстанцев.
 «Спарта» — американская ракета-носитель лёгкого класса семейства «Редстоун».
 «Спарта» — российский траулер.
 «Спарта» — команда КВН из Астаны.

Спортивные клубы 
 «Спарта» — чешский футбольный клуб из Праги.
 «Спарта» — нидерландский футбольный клуб из города Роттердам.
 «Спарта» — российский футбольный клуб из города Щёлково (Московская область).
 «Спарта» — российский женский волейбольный клуб из Нижнего Новгорода.
 «Спарта» — чешский хоккейный клуб из Праги, основанный в 1903 году.
 «Спарта» — польский футбольный клуб, представлявший город Львов.
 «Спарта» — молдавский футбольный клуб, представлявший село Селемет.
  — греческий футбольный клуб из одноимённого города.
  — чешский футбольный клуб из Брно.
  — гонконгский футбольный клуб.
 «Спарта&К» — российская команда по баскетболу из города Видное.
 «Спарта-Щёлково» — российский мини-футбольный клуб из Щёлкова, представляющий всю Московскую область.
 «Спарта Уорриорз» — норвежский хоккейный клуб из города Сарпсборг.
 «Спарта и К» — российская команда по баскетболу из города Видное.
 «Спарта» — женский гандбольный клуб из города Кривой Рог.

Фильмы 
 «Спарта» — российский художественный фильм 2016 года.
 «Sпарта» — российский телесериал 2016 года.

См. также 
 Спартанцы
 Спартанцы!
 
 
 Новая Спарта